De Betfred Women's World Matchplay Darts 2023 is de tweede editie van de Women's World Matchplay. Het toernooi wordt georganiseerd door de PDC en wordt gehouden op 23 juli 2023 in de Winter Gardens, Blackpool. De winnares van het toernooi kwalificeert zich ook voor het PDC World Darts Championship 2024.

Prijzengeld

Kwalificatie 
De top acht gerangschikte speelsters na de laatste acht events van 2022 en de eerste twaalf events van 2023 kwalificeren zich.

Schema 

Dartswedstrijd in Engeland
Darts in 2023